Buenburg steht für:
 Baumburg (Hundersingen), auch Buenburg, Burg in Baden-Württemberg, Deutschland
 Mechthild von Bienburg, auch Buenburg (* vor 1223; † nach 1265), Äbtissin